Гуго (Юг) II (, ранее 920/925—980/992) — граф Мэна с 939/955, сын Гуго I, графа Мэна, и Билишильды, дочери Гозлена II, графа Мэна.

Биография 
Гуго II был одним из главных вассалов герцога Франции Гуго Великого. Но после смерти в 956 году Гуго Великого, оставившего несовершеннолетних сыновей, Гуго II воспользовался этим, чтобы по примеру графа Анжу Фулька II и графа Блуа Тибо I Мошенника стать независимым правителем своих владений.

Позже Гуго II заключил союз с сыном Тибо де Блуа, Эдом I, против Капетингов, вынудив епископа Ле-Мана Сижефруа, верного Гуго Капету, бежать из города. В последний раз Гуго упоминается в исторических источниках 980 году. Он умер ранее 992 года.

Брак и дети 
Имя жены Гуго II неизвестно, но возможно она происходила из рода Вермандуа. Дети:
 Гуго III (ок.960—1014) — граф Мэна
 Фулькуа (ок.967 — после 992)
 Герберт Бако (ум. после 1 апреля 1046), опекун Гуго IV Мэнского, позже пострижен в монахи
 (?) Мелизанда; муж: Юдикаэль (до 979—1004), граф Нанта с 992

Ссылки 
 France Balade
 Fondation for Medieval Genealogy : Графы дю Мэн
 Les Comtes du Maine, d'Étienne Patou, 2007 ( )

Правители Европы X века
Графы дю Мэн
Гугониды